Deadman peut désigner :

Homonyme
Deadman, personnage de DC Comics crée en 1967.

Lieux
Deadman Summit, Col de montagne au Sierra Nevada
Deadman SSSI, Somerset, (Site d'intérêt scientifique particulier en Angleterre)
Deadman River ou Deadman Creek, c'est un affluent du Thompson (rivière)
Deadman's Cay Aéroport un aéroport aux Bahamas (Long Island (Bahamas)
Deadman's Island (Vancouver) en Colombie-Britannique
Deadman's Island, Halifax en Nouvelle-Écosse
Deadman's Island (San Pedro) en Californie
 L'île Little Deadman, une île de l'état de Washington aux États-Unis
Dead Man's Chest Island
Dead Chest Island, British Virgin Islands
Isla de Caja de Muertos, Puerto Rico

Personnes
Derek Deadman, acteur américain
Peter Deadman, auteur de livre sur la médecine chinoise.

Autres
Deadman Switch, Le Chasseur de primes, est un épisode de la Saison 3 de Stargate SG-1.
Theory of a Deadman, groupe de rock.

Dead Man
 Dead Man, 1995 film de Jim Jarmusch.
 The Dead Man, comics SF de 2000 AD de John Wagner
 Mark Calaway, dit The Undertaker, The Deadman catcheur américain.
Homonymie de patronyme